Округ Рандолф () — название восьми округов в США: округ Рандолф — штат Алабама.
 округ Рандолф — штат Арканзас.
 округ Рандолф — штат Джорджия.
 округ Рандолф — штат Западная Виргиния.
 округ Рандолф — штат Иллинойс.
 округ Рандолф — штат Индиана.
 округ Рандолф — штат Миссури.
 округ Рандолф — штат Северная Каролина.

См. также